

Događaji 
 Pod perzijskim patronatom u doba Darija Velikog, završena je obnova Drugog hrama u Jeruzalemu.

Rođenja

Smrti